Wittkamp ist der Familienname folgender Personen:

 Annette Wittkamp-Fröhling (* 1946), deutsche Bildhauerin des figürlichen Realismus
 Frantz Wittkamp (* 1943), Graphiker, Maler und Autor
 Hans-Jürgen Wittkamp (* 1947), deutscher Fußballspieler
 Heinrich Wittkamp (1903–1987), deutscher Politiker (CDU)
 Johan Bernhard Wittkamp (1820–1885), belgisch-niederländischer Genremaler, Radierer und Aquarellist
 Peter Wittkamp (* 1981), deutscher Autor und Werbetexter
 Rainer Wittkamp (1956–2020), deutscher Schriftsteller
 Volker Wittkamp (* 1983), deutscher Sachbuchautor und Arzt